«Ба́стия» (; ) — французский футбольный клуб из одноимённого города. Основан в 1905 году. Обладатель Кубка Франции (1981). Финалист Кубка УЕФА (1978). Домашние матчи проводит на «Стад Арман Сезари», вмещающем 16 480 зрителей. В настоящее время выступает в Лиге 2 (втором дивизионе чемпионата Франции).

История 
Спортивный Клуб «Бастия» был основан в 1905 году швейцарским эмигрантом по фамилии Рюш (). Первым президентом «Бастии» стал Эмиль Брандизи.

Статус профессионального клуба «Бастия» получила в 1965 году, и тогда же начала выступления в Лиге 2. Проведя три неплохих сезона, команда в 1968 году выиграла Лигу 2 и завоевала право выступать в элитном дивизионе футбольной Франции. Первый сезон ознаменовался сложной, но успешной борьбой за выживание и стал началом десятилетия, которое многими считается лучшим в истории клуба. В 1972 году «Бастия» дошла до финала Кубка Франции, где со счётом 1:2 уступила «Марселю». Выход в финал национального кубка позволил корсиканцам в следующем сезоне дебютировать в еврокубках. Впрочем, далеко пройти «Бастии» не удалось: в первом же раунде команда потерпела поражение по сумме двух матчей (0:0 и 1:2) от «Атлетико Мадрид».

В 1977 году «Бастия» добилась права играть в Кубке УЕФА, дебют в котором оказался куда более удачным. Корсиканцы последовательно выбили лиссабонский «Спортинг», «Ньюкасл», «Торино» (у которого выиграли 3:2 на выезде, прервав их двухгодичную беспроигрышную домашнюю серию), а также «Карл Цейсс» и «Грассхоппер», лишь в финале уступив ПСВ (0:0, 0:3).

Первый матч финала проходил 26 апреля 1978 года на стадионе Арман Сезари. Несмотря на проливной дождь, югославский арбитр не решился перенести игру, и матч, проходивший с преимуществом хозяев, завершился нулевой ничьей.

В ответном матче, 9 мая, равенство в счёте сохранялось до 24-й минуты, когда ван де Керхоф открыл счёт. Во второй половине встречи ПСВ провёл ещё два гола и оформил свою победу. Корсиканцы списали поражение на беспрецедентную усталость: за 6 дней, предшествовавших этому матчу они провели 3 игры в чемпионате.

Этот финал остаётся пока самым значительным успехом «Бастии». Клуб из 40-тысячного городка превзошёл более состоятельные европейские команды. Однако в 2005 году с вылета клуба в Лигу 2 в «Бастии» начался кризис. По итогам сезона 2009/10 команда вылетела в третий дивизион — Национальную Лигу. В сезоне 2010/11 команда выиграла турнир третьего дивизиона и вернулась в Лигу 2. А в следующем сезоне «Бастия» заняла 1-е место в Лиге 2 и вышла в высшую лигу. В Лиге 1 первые два сезона команда под руководством Фредерика Антца занимала места в середине таблицы. Сезон 2014/15 главным тренером команды стал известный футболист Клод Макелеле. Однако сотрудничество Макелеле и «Бастии» было недолгим и безрезультатным. 3 ноября 2014 года клуб и тренер расторгли контракт. Новый тренер Гислен Принта сумел не только спасти корсиканцев от вылета, но и вывести их в финал Кубка французской лиги. Матч против «Пари Сен-Жермен» на «Стад де Франс» завершился победой соперника 4:0.

Футбольный клуб «Бастия» был лишён профессионального статуса. По итогам сезона 2016/17 клуб выбыл из высшего дивизиона чемпионата Франции в Лигу 2. Позднее команда была переведена в третий дивизион из-за нарушений финансового fair play. После этого клуб был объявлен банкротом, а руководство над ним взяли на себя болельщики. «Бастия» была переведена в 5-й по силе дивизион Франции.

В сезоне 2020/21 «Бастия» выиграла Насьональ и вернула себе профессиональный статус спустя 4 года.

Болельщики 
Игры «Бастии» с клубом «Аяччо» известны как . Есть также противостояние с другим корсиканским клубом — «Газелеком». Наиболее принципиальный соперник с материка — «Ницца», в рамках Средиземноморского дерби, также есть соперничество с «Пари Сен-Жермен» из-за политической напряжённости между столицей и Корсикой.

В низших дивизионах играет другой клуб из Бастии — «Серкль Атлетик», выбил «Бастию» из Кубка Франции 2012/13, в следующем сезоне играл в Лиге 2.

Достижения

Национальные 
Кубок Франции
 Обладатель: 1980/1981.
 Финалист (2): 1971/72, 2001/02.

Кубок Французской лиги
 Финалист: 1994/95, 2014/15.

Лига 2
 Победитель (2): 1967/68, 2011/12.

Национальная лига
 Победитель: 2020/21

Суперкубок Франции
 Обладатель: 1972

Чемпионат Корсики
 Победитель (17): 1922, 1927, 1928, 1929, 1930, 1931, 1932, 1935, 1936, 1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1959, 1962, 1963.

Международные 
Кубок УЕФА
 Финалист: 1978.

Кубка Интертото
 Обладатель: 1997.

Известные игроки 

  Алу Диарра
  Кристиан Карамбё
  Микаэль Ландро
  Жером Ротен
  Альберто Тарантини
  Майкл Эссьен
  Роже Милла
  Александр Сонг
  Джонни Реп
  Драган Джаич
  Милош Красич
  Любомир Моравчик
  Анто Дробняк
  Джибриль Сиссе

Примечания

Ссылки 
 

Футбольные клубы Франции